Lam steht für:
 Lām, 23. Buchstabe des arabischen Alphabets
 Lam (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Lam, Markt im Oberpfälzer Landkreis Cham in Deutschland
 Lam Research Corporation, US-amerikanischer Ätzanlagenhersteller

LAM steht als Abkürzung für:
 Laktationsamenorrhö-Methode, natürliche Verhütungsmethode
 LAM (Fluggesellschaft), nationale Fluggesellschaft Mosambiks
 LAM; Lastaufnahmemittel in der Fördertechnik, siehe Lastaufnahmeeinrichtung
 LDAP Account Manager, Verwaltungssoftware für verschiedene Webkontotypen
 LaM – Lille Métropole, musée d’art moderne, d’art contemporain et d’art brut
 Liquid Additive Manufacturing
 London After Midnight (Band), US-amerikanische Rockband
 Lymphangioleiomyomatose, seltene Lungenkrankheit

Siehe auch:
 Lahm
 Lamm (Begriffsklärung)

Abkürzung